De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1993 bij de mannen werden voor de 92e keer gehouden. De Spanjaard Sergi Bruguera won het toernooi door in de finale de Amerikaan Jim Courier met 6-4, 2-6, 6-2, 3-6 en 6-3 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Finalerondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Roland Garros
ITF-toernooi in 1993